Fáros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vrachonisída Kandelioússa, ö, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Fáros (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 
 Fáros (ort i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar